Пэн Сяоминь (; 8 апреля 1973) — китайский шахматист, гроссмейстер (1996).

В составе сборной Китая участник 4-х Олимпиад (1994—2000) и 3-го командного чемпионата мира (1993).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 
 

Шахматисты Китая